В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 2006, який проходив в рамках Туру WTA 2006, Надія Петрова здобула титул, у фіналі перемігши Татьяну Головін 6-3, 7-6(4).

Сіяні гравчині 

 Відсутня
  Світлана Кузнецова (півфінал)
  Олена Дементьєва (чвертьфінал)
  Надія Петрова (переможниця)

 Патті Шнідер (півфінал)
 Дінара Сафіна (2-ге коло)
 Франческа Ск'явоне (1-ше коло)
 Єлена Янкович (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Тур WTA 2006